Griffiths kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles L. Griffiths
 David Griffiths
 Graham C.D. Griffiths (1937 – 2009)
 Ivor Griffiths
 Thomas A. Griffiths

Robotskapade auktorsförkortningar